Анатолий Михайлович Якубов (май 1914 -?) — украинский советский партийный деятель, 2-й секретарь Полтавского обкома КПУ. Член Ревизионной комиссии КПУ в 1966—1976 г.. Депутат Верховного Совета УССР 7-8-го созывов.

Биография 
Образование высшее. Работал инженером, главным энергетиком Полтавского паровозоремонтного завода.

Член ВКП (б) с 1942 года.

С 1943 года — служил в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны . Служил заместителем начальника штаба Уполномоченного Народного комиссариата путей сообщения при Управлении военно-восстановительных работ № 3 2-го Белорусского фронта.

После демобилизации — опять инженер Полтавского паровозоремонтного завода.

С 1962 по январь 1963 года — заведующий промышленно-транспортного отдела Полтавского областного комитета КПУ.

8 января 1963 — 14 декабря 1964 — 2-й секретарь Полтавского промышленного областного комитета КПУ.

В декабре 1964 — 31 января 1966 — 1-й секретарь Полтавского городского комитета КПУ.

29 января 1966 — 8 июня 1973 года — 2-й секретарь Полтавского областного комитета КПУ.

С июня 1973 года — на пенсии в Полтаве.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1949, 1957)
 орден Красной Звезды (31.08.1945)
 орден «Знак Почета» (1945)
 медали
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР (16.05.1964)

Ссылки 
 Якубов 
 ОТКЗ
 Память народа

Первые секретари Полтавского горкома КП Украины
Вторые секретари Полтавского обкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва